S.L. Tuxen kan referere til følgende:

 Søren Ludvig Tuxen (1790-1856), kaptajnløjtnant som udgav Lærebog i Styrmandskunsten, København 1833
 Søren Ludvig Tuxen (1850-1919), undervisningsinspektør, professor, dr.phil.
 Søren Ludvig Tuxen (1908-1983), dr.phil., zoolog